Innenausbau steht für
Innenausbau, Baumaßnahmen innerhalb eines Gebäudes
Interieur (Architektur), die Ausstattung eines Raumes 
Innenarchitektur, Gesamtheit von Planung und Gestaltung von Innenräumen